Deze tabel bevat alle Belgische gemeenten gerangschikt volgens inwonertal, en met vermelding van het aantal deelgemeenten (districten voor Antwerpen), hun oppervlakte, de bevolkingsdichtheid en de welvaartsindex.

Het aantal inwoners is weergegeven voor de jaren 1846, 1900, 1947, 2000 en 2022, de evolutie van de bevolking over deze periode (met telkens een interval van ongeveer 50 jaar), is af te leiden uit de index, waarbij 1846 = index 100.

De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Hij wordt berekend als het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een bepaalde gemeente in vergelijking met dezelfde gemiddelde waarde voor België (= index 100). Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen lager ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde. Deze gegevens hebben betrekking op het inkomensjaar 2019 (inkomsten uit leefloon en kindergeld zijn niet belastbaar en maken derhalve geen deel uit van het netto belastbaar inkomen).

De inwoneraantallen voor de jaren 1846 tot en met 1947 zijn berekend door de aantallen van de verschillende deelgemeenten van elke huidige fusiegemeente samen te tellen, hierbij is abstractie gemaakt van de vele grenscorrecties bij de grote fusie van 1977.

België telde in 1831 in totaal 2.498 gemeenten. Dit aantal zou oplopen tot 2.675 in de eerste helft van de 20e eeuw om daarna via verschillende fusieoperaties in de jaren 60 en 70 terug te lopen tot 589. In de loop van 2017 hebben 15 gemeenten in Vlaanderen in onderling overleg en na goedkeuring door de betroffen gemeentebesturen besloten om te fuseren tot 7 nieuwe gemeenten waardoor er met ingang van 1 januari 2019 nog 581 gemeenten overblijven. In de tabel zijn deze gemeenten aangeduid met een *.

Evolutie van het aantal gemeenten 
Op basis van de bevolkingsstatistieken per gemeente zoals vermeld in de tienjaarlijkse volkstellingen komt men tot volgende evolutie van het aantal gemeenten in België. 

 1831: 2.498
 1846: 2.522
 1856: 2.531
 1866: 2.551
 1880: 2.583
 1890: 2.596
 1900: 2.617
 1910: 2.629
 1920: 2.638
 1930: 2.671
 1947: 2.670
 1961: 2.663
 1970: 2.379
 1977: 596 (gemeentelijke herindeling van 1 januari 1977)
 1983: 589 (fusie Antwerpen en zeven randgemeenten)
 2019: 581

Bronnen 
De inwoneraantallen voor de jaren 1846, 1900 en 1947 zijn overgenomen uit de gepubliceerde resultaten van de officiële volkstellingen gehouden in deze jaren. De bevolkingscijfers voor 2000 en 2022 zijn deze van de wettelijke bevolking op 1 januari van dat jaar zoals gepubliceerd door Statbel. Ook de oppervlakte en welvaartsindex zijn afkomstig van Statbel, de bevolkingsdichtheid is een berekende waarde op basis van het vermelde inwoneraantal en de oppervlakte.

Gemiddelde gemeente 
In 2022 telt de gemiddelde Belgische gemeente 19.938 inwoners voor een oppervlakte van 52,5 km² en een bevolkingsdichtheid van 379 inwoners per km². De mediaangemeente (291e van de 581 gemeenten) is in 2022 Olen met 12.582 inwoners.

Voor de drie gewesten zijn deze cijfers als volgt:

Vlaanderen: 300 gemeenten met gemiddeld 22.330 inwoners op 45,1 km² met een dichtheid van 495 inwoners per km² en een welvaartsindex van 107,2 (was 106,1 in 2006). (Mediaangemeente 2022 is Haacht met 15.264 inwoners)
Wallonië: 262 gemeenten met gemiddeld 13.979 inwoners op 64,3 km² met een dichtheid van 217 inwoners per km² en een welvaartsindex van 94,2 (was 93,8 in 2006). (Mediaangemeente 2022 is Jalhay met 8.700 inwoners)
Brussel: 19 gemeenten met gemiddeld 64.349 inwoners op 8,5 km² met een dichtheid van 7.576 inwoners per km² en een welvaartsindex van 78,2 (was 84,6 in 2006). (Mediaangemeente 2022 is Sint-Gillis met 48.837 inwoners).

Grootste gemeente 
 naar inwoners: Antwerpen met 530.630 inwoners
 naar oppervlakte: Doornik met 215,34 km², Doornik is tevens de gemeente met het grootste aantal deelgemeenten, nl. dertig.
 naar bevolkingsdichtheid: Sint-Joost-ten-Node met 23.606 inwoners per km²

Kleinste gemeente 
 naar inwoners: Herstappe met 79 inwoners, omdat het als faciliteitengemeente niet gefuseerd werd binnen een groter geheel.
 naar oppervlakte: Sint-Joost-ten-Node met 1,14 km²
 naar bevolkingsdichtheid: Vresse-sur-Semois met 24,9 inwoners per km²

Arm & rijk 
 Sint-Joost-ten-Node is niet enkel de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van België maar ook de armste. Met een welvaartsindex van 51,7 (2019) ligt het netto belastbaar inkomen per inwoner er de helft lager dan gemiddeld in België, en meer dan drie keer lager dan in de rijkste gemeente (onder). Opvallend en verklarend hierbij is dat in Sint-Joost-ten-Node 22,8% van de belastingplichtigen, nul als  belastbaar inkomen declareren (cijfers 2018) en slechts 3,7% meer dan 50.000 euro.
 Sint-Martens-Latem is de rijkste gemeente van het land, met een welvaartsindex van 166,4 (2019).
 De top 10 van rijkste gemeenten telt 9 gemeenten in Vlaanderen en 1 in Wallonië (Lasne), het gaat daarbij steeds om residentiële gemeenten in de periferie van de Vlaamse grootsteden (resp. Antwerpen, Gent, Leuven) en Brussel (Lasne) en 2 kustgemeenten (Knokke-Heist en Koksijde) die populair zijn als verblijfplaats bij beter begoeden op rust. De rijkste gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Sint-Pieters-Woluwe met index 113,2 komt op nr. 143.
 In de top 10 van armste gemeenten staan 6 van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inclusief Brussel stad). Charleroi, de grootste gemeente van Wallonië, staat met een index van 72,1 nog net in deze top 10.
 Van de 10 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners scoren enkel Leuven met index 113,8, Brugge met 112,5 en Gent met 103,0 beter dan het nationaal gemiddelde. Leuven en Brugge doen het zelfs beter dan het Vlaamse gemiddelde van 107,2.

Afbeeldingen

Evoluties

1846-2020 
Van de 581 gemeenten zijn er 56 waarvan het inwonertal in 2020 lager is dan in 1846, het gaat om 34 van de 262 gemeenten in het Waals Gewest en 22 van de 300 gemeenten in het Vlaams Gewest. Deze gemeenten situeren zich hoofdzakelijk in enkele landelijke gebieden die weinig of geen industriële ontwikkeling kenden waardoor er migratie naar economisch sterkere regio's is opgetreden. In Wallonië vooral in de regio Aat, Doornik, en in de provincie Luxemburg, in Vlaanderen voornamelijk rond Oudenaarde en in de Westhoek. Deze 56 gemeenten verloren over de periode 1846-2020 samen 69.353 inwoners (29.748 in Vlaanderen, 39.605 in Wallonië), dit is 17,7% van hun aantal inwoners in 1846 (17,2% in VL, 18,2% in WAL), de grootste verliezers in absolute aantallen zijn Alveringem in Vlaanderen met 5.277 inwoners (−51%) en Frasnes-lez-Anvaing in Wallonië met 7.288 inwoners (−38%), in Wallonië verliezen de gemeenten Celles en Vresse-sur-Semois procentueel nog sterker met −45 en −43%.

Doornik dat in 1846 met 65.609 inwoners nog de 5e grootste stad van het land was, heeft vrijwel geen groei gekend (+5%) en is in 2020 gezakt naar de 22e plaats, omgekeerd groeit de bevolking van Genk dat in 1846 slechts 1.776 inwoners telt tot 66.447 in 2020 (37 keer meer).

De hoofdstad Brussel groeit over de periode 1846-2020 slechts met 43% maar de agglomeratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent wel een sterke toename van 476% die zich in de 20e eeuw vooral voordoet in de gemeenten van de buitenste gordel waarvan er zeven in de top 10 van de sterkste groeiers voorkomen.

1970-2020 
De vijf grootste steden van het land, Brussel (19 gemeenten van het gewest), Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik zagen hun inwoneraantal allemaal pieken in de periode 1960-1970. Daarna volgt voor al deze steden tot het jaar 2000 een terugval, gaande van −11% voor Brussel tot −23% voor Luik. Dit verlies wordt, anno 2020, enkel door Brussel meer dan goedgemaakt (+27% sinds 2000 en +13% sinds 1970). Gent dat tot 2000 een verlies van 14% optekende komt in 2016 voor het eerst terug op hetzelfde niveau en overstijgt de voormalige piek in 2020 met 2%, Antwerpen verloor eerst 19% en zit nog 4% onder zijn topniveau. De economisch zwaar getroffen Waalse grootsteden Charleroi en Luik hebben respectievelijk slechts 2% en 4% kunnen goedmaken van het verlies (−15% voor Charleroi, −19% voor Luik). De groei over de periode 2000-2020 is overwegend het gevolg van instroom uit het buitenland.

Drie andere centrumsteden met meer dan 100.000 inwoners, Brugge, Namen en Leuven , kennen over deze periode een ander demografisch verloop. Voor Brugge is er een beperkte groei van 1,5%, Namen dat ondertussen hoofdstad werd van Wallonië, kende een gestage groei en telt nu 16% meer inwoners dan in 1970, Leuven dat in de loop van 2016 voor het eerst de kaap van 100.000 inwoners rondde groeide met 18%.

Gemeentefusies op 1 januari 2019 
Lovendegem, Waarschoot en Zomergem onder de nieuwe naam Lievegem
Kruishoutem en Zingem onder de nieuwe naam Kruisem
Neerpelt en Overpelt onder de nieuwe naam Pelt
Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek onder de nieuwe naam Oudsbergen
Puurs en Sint-Amands onder de nieuwe naam Puurs-Sint-Amands
Deinze en Nevele fuseren maar behouden de naam Deinze
Aalter en Knesselare fuseren maar behouden de naam Aalter

Tabel

Lijsten van Belgische gemeenten
Geografie van België